Le 6 juillet 1962 est la date, dans le calendrier grégorien, de deux événements historiques relatifs à la guerre d’Algérie :
 L’accession, en droit, de l’indépendance de l’Algérie.
 Le massacre du 5 juillet 1962 est un massacre qui a eu lieu à Oran, en Algérie.

Voir aussi 
 5 juillet
 juillet 1962

1962